KSK Ronse was een Belgische voetbalclub uit Ronse. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 38 en had rood, blauw en wit als clubkleuren. De club ontstond in 1987 uit de fusie van ASSA Ronse en Club Ronse, die tot na de Tweede Wereldoorlog enige tijd in Tweede klasse speelden, maar daarna volledig waren weggezakt tot in de provinciale reeksen.

Geschiedenis

De club werd opgericht in 1906 als Association Sportive Renaisienne, afgekort AS Renaisienne, later werd de naam ASSA Ronse. De club is daarmee een van de oudere nog actieve clubs in Oost-Vlaanderen, na AA Gent en Racing Gent. De ploeg speelde zijn wedstrijden op terreinen aan de Steenweg op Leuze, met groen-witte verticale strepen in de uitrusting. De club zou in 1926 bij de toekenning van de stamnummers het nummer 38 krijgen. De eerste voorzitter was Adelson De Waele. Al gauw kwam het tot een onenigheid binnen het voetbal in Ronse, en in 1908 werd een andere club, Football Club Renaisien opgericht, dat later stamnummer 46 kreeg. De beide clubs speelden hun eerste officieel onderling duel op 8 oktober 1911, dat eindigde op een 1-1-gelijkspel.

In 1919 nam ASSA rood-wit als clubkleuren aan. Op 7 mei 1922 werd een nieuw terrein ingehuldigd aan de Vier Maartlaan. De club bereikte in de jaren 20 de Tweede Klasse, maar moest degraderen bij competitiehervormingen in 1926. De club promoveerde in 1937 opnieuw naar de Tweede, waar het ook Club Ronse aantrof. Beide clubs kenden rond deze tijd hun beste periode. In 1948 werd RAS Renaisien echter laatste, en degradeerde naar Bevordering, toen de Derde Klasse. De ploeg speelde ook tijdens de jaren 50 nog in Bevordering, met een tijdlang Raymond Goethals in doel. Vanaf de jaren 60 zakte de club echter compleet weg en tegen het seizoen 1972/73 was men zelfs wegzakt tot in Vierde Provinciale.

In 1987 fusioneerden ASSA en Club Ronse uiteindelijk, onder impuls van Orphale Crucke. Als eerbetoon kreeg het stadion zijn naam. ASSA speelde nog steeds diep in Derde Provinciale en ook Club Ronse was tot in Tweede Provinciale gezakt. De nieuwe club heette KSK Ronse en speelde verder met stamnummer 38 van RAS Renaisien. De clubkleuren werden een combinatie van het rood-wit van ASSA en het blauw-wit van Club. In 1990 behaalde de nieuwe club onder trainer Franky Dury voor de eerste maal de titel en klom weer op naar Eerste Provinciale. Het seizoen erop was de ploeg opnieuw succesvol, men werd tweede na Zultse VV en promoveerde mee om opnieuw de nationale Bevordering te bereiken. De club probeerde nu verder op te klimmen. In 1996 werd kende men met trainer Eddy Mestdagh een goed seizoen, maar strandde de ploeg op een tweede plaats na reekskampioen RRC Tournaisien. In 1999 flirtte de ploeg nog even met de degradatiezone, maar het seizoen erop, in 1999/2000, werd Ronse kampioen in Vierde Klasse A, en promoveerde naar Derde Klasse. Een seizoen later al slaagde Ronse ook in Derde er in kampioen te spelen en zo speelde vanaf 2001 na vele decennia opnieuw een club uit Ronse in Tweede Klasse.

In het seizoen 2006/07 werd trainer Thierry Lootens ontslagen na insinuaties over omkoping na de met 0-5 verloren wedstrijd tegen KAS Eupen. Na  het kampioenschap 2007/08 in Derde klasse A speelde Ronse in 2008/09 terug in Tweede klasse. In het seizoen 2009/10 degradeerde de club echter en speelde het vanaf het seizoen 2010/11 bijgevolg opnieuw in Derde klasse. In 2012/13 zakte het zelfs verder naar Vierde klasse.

In 2022 raakte bekend dat SK Ronse (stamnummer 38) op het einde van het seizoen 2021-2022 zou verdwijnen door financiële problemen. De club speelde op dat moment in Tweede Afdeling VV A. De werking werd overgenomen door KVV Vlaamse Ardennen (stamnummer 3857), deze club werd hernoemd naar KSK Vlaamse Ardennen.

Resultaten

Trainers

Bekende (-ex)spelers

Externe links
 Officiële website

Ronse
Sport in Ronse
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen